

Codici 
 KUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uyak (Stati Uniti)

Altro 
 Kuy (etnia) – minoranza etnica presente in Thailandia, Laos e Cambogia
 Lingua kuy – lingua dell'etnia kuy (codice ISO 639-3 kdt)